«What Lovers Do» — первый сингл американской поп-рок-группы Maroon 5 при участии певицы SZA с их шестого студийного альбома Red Pill Blues. Сингл был издан 30 августа 2017 года звукозаписывающими лейблами Interscope Records и 222. В песне содержится сэмпл из композиции «Sexual» шведского музыканта и продюсера  и британской певицы и соавтора Dyo; все авторы этой песни включены в список соавторов «What Lovers Do».

В августе 2017 года Адам Левин опубликовал видео в Snapchat, где впервые рассказал о том, что группа записывает совместный трек с певицей SZA. 26 августа стало известно название песни и обложка сингла, а на следующий день группа выложила 16-секундное превью на своём официальном сайте. Выход сингла состоялся 30 августа 2017 года.

«What Lovers Do» написана в тональности Си-бемоль мажор в темпе 110 ударов в минуту. Последовательность аккордов — E♯-Gm-F-B♯-E♯, вокальный диапазон охватывает две октавы от Фа3 до РЕ5.

Список композиций

Позиции в чартах 
«What Lovers Do» вошла в топ-10 чарта и поднялась на 9 место в Billboard Hot 100, став 13-й песней Maroon 5 и первой песней SZA, достигшей десятки. В сентябре 2017 года было продано 116 тысяч копий сингла в США по данным Nielsen SoundScan.

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Платиновый
|10 000
|-

Хронология издания

Примечания 

Песни 2017 года
Песни Maroon 5
Синглы Interscope Records
Песни SZA